Manifest může být:
 Manifest – veřejná deklarace cílů nebo principů
 Manifest (Louisiana) – nezařazené území v USA
 Manifest (seriál) – americký dramatický televizní seriál z roku 2018
 Manifest (album, Martin Chodúr) – album Martina Chodúra z roku 2012
 Manifest (album, Mefjus) – album Mefjuse z roku 2018
 Manifest (skladba, STEIN27) – skladba od STEIN27 z roku 2019

Související články 
 Manifesto